Adalbertstraße steht für:
 Adalbertstraße (Berlin):
 südlicher Teil (700 Meter lang, Haus-Nr. 1–23 und 67–98) siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Kreuzberg
 nördlicher Teil (360 Meter lang, Haus-Nr. 24–66) siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Mitte
 Adalbertstraße (Erfurt), siehe Liste der Kulturdenkmale in der Andreasvorstadt
 Adalbertstraße (Kiel), siehe Liste der Kulturdenkmale in Kiel-Wik
 Adalbertstraße (Leverkusen), siehe Liste der Baudenkmäler in Leverkusen
 Adalbertstraße (München)

Die Benennungen erfolgten nach
 Adalbert von Preußen (1811–1873) (z.B. in Berlin, Herne, Kiel, Leverkusen, Wilhelmshaven)
 Adalbert von Bayern (1828–1875) (in München)

Siehe auch: